Тезојука има више значења:

 Општина Тезојука (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Тезојука (Тезојука, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Тезојука (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Морелос у Мексику